Си́львио Фа́унер (, род. 1 ноября 1968 года в Сан-Пьетро-ди-Кадоре, Венеция) — итальянский лыжник, олимпийский чемпион 1994 года в эстафете, чемпион мира 1995 года в гонке на 50 км.

Спортивная карьера 
Высшим достижением Сильвио Фаунера на Олимпийских играх стала победа на Олимпиаде 1994 в Лиллехаммере в составе эстафеты 4×10 км. Он также участвовал в олимпиадах 1992, 1998 и 2002 годов, где завоевал две серебряных медали в эстафетных гонках и две бронзовые медали: в гонке преследования в 1994 и гонке на 30 км в 1998.

Лучшим результатом на чемпионатах мира для Сильвио Фаунера стала победа в гонке на 50 км на чемпионате 1995 года. Всего на его счету 7 медалей разного достоинства на чемпионатах мира 1993—1999 годов.

В сезоне 1994/95 Сильвио Фаунер занял третье место в общем зачёте Кубка мира. Всего на его счету 3 победы и 19 подиумов на этапах Кубка в личных гонках.

Ссылки 
 

Лыжники Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года